Chmel ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Chmel (1770–1832), österreichischer Mathematiker
 Franz Chmel (1944–2016), österreichischer Mundharmonikaspieler
 Hans Chmel (1903–1945), österreichischer Jurist und Politiker
 Joseph Chmel (1798–1858), österreichischer Augustiner-Chorherr, Archivar und Historiker
 Julius Chmel (1854–1939), österreichischer Sänger und Musikverleger 
 Lucca Chmel (1911–1999), österreichische Fotografin
 Otto Chmel (1885–1964), deutscher Musikkritiker und Musikpädagoge österreichischer Herkunft